Cobra (kunst), een Europese kunststroming uit de twintigste eeuw
 Cobra Museum, voor moderne kunst in Amstelveen
 Cobra (reptiel), een groep slangen binnen de familie van gifslangen
 Kobra (rivier), zijrivier van de Russische rivier de Vjatka
 Kobra (Estland), een plaats in Estland, gemeente Põhja-Pärnumaa
 Kobra (Mortal Kombat), een van de personages in het vechtspel Mortal Kombat Armageddon
 Cobra (Walibi Belgium), een achtbaan in het Belgische attractiepark Walibi Belgium
 Cobra (band), een Nederlandse popgroep
 Cobra (programmeertaal), een programmeertaal voor computerspellen
 Cobra (tram), een voor de stad Zürich ontwikkelde tram van Bombardier Transportation
 Cobra (vuurwerk), knalvuurwerk
Crisisoverleg in de Cabinet Office Briefing Rooms (COBR) van de Britse regering, informeel aangeduid als COBRA-overleg

Film en televisie
 Cobra (film), een actiefilm van George P. Cosmatos met Sylvester Stallone in de hoofdrol
 Cobra (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1993 en 1994
 Cobra (Britse serie), Britse televisieserie uit 2020 
 Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei, een Duitse televisieserie

Auto
 Cobra Craft, een Australisch automerk
 AC Cobra, een model van het Britse automerk AC
 Shelby American Cobra, een model van het Amerikaanse automerk Shelby Motors
 G-Force Cobra, een sportwagen van de Australische fabrikant G-Force
 CN Cobra, het enige model van de Duitse autofabrikant CN
 Classic Glass, het enige model van de Australische autofabrikant Classic Glass

Militair
 Operatie Cobra, tijdens de Tweede Wereldoorlog de codenaam voor de operatie waarmee de geallieerden na de landing in Normandië een uitbraak uit hun bruggenhoofd forceerden
Pugachev Cobra, een manoeuvre voor gevechtsvliegtuigen
AH-1 Cobra, een gevechtshelikopter